Fórnols de Cadí, poble del municipi de La Vansa i Fórnols, a la comarca de l'Alt Urgell
 Fórnols (Campome), poble del municipi de Campome, a la comarca del Conflent
 Fórnols de Matarranya, vila i municipi de la comarca del Matarranya
 Barranc de Fórnols, curs fluvial als termes de Castell de Mur i de Tremp, al Pallars Jussà
 Camí de Fórnols, via de comunicació dels termes de Castell de Mur i de Tremp, al Pallars Jussà

Vegeu també 
 Fournols, municipi del Puèi Domat.